Ao Vivo no Coliseu é um álbum-duplo gravado ao vivo no Coliseu de Lisboa a 29 de Janeiro de 1983, da autoria de José Afonso.

Com José Afonso estiveram no palco Octávio Sérgio, António Sérgio, Lopes de Almeida, Durval Moreirinhas, Rui Pato, Fausto, Júlio Pereira, Guilherme Inês, Rui Castro, Rui Júnior, Sérgio Mestre e Janita Salomé. Francisco Fanhais não aparece nos créditos do álbum mas participa no Natal dos Simples.

Alinhamento 

O alinhamento muda, consoante as várias reedições, mas no primeiro lançamento em LP pela Diapasão era o seguinte:

 Balada do Mondego
 Do Choupal até à lapa
 Senhora do Almortão
 Dor na Planície
 Balada do Outono
 Canção de Embalar
 Natal dos Simples
 Os Vampiros
 A Morte Saiu à Rua
 No combóio Descendente
 Um homem Novo Saiu da Mata
 Milho Verde
 Era um redondo vocábulo
 Papuça
 Utopia
 Venham Mais Cinco
 O que faz Falta!
 Grândola, Vila Morena
 À Proa (gravação de estúdio)

Álbuns de José Afonso
Álbuns de 1983
Álbuns em língua portuguesa